Натуральне число 2063
 2063 рік до нашої ери
 2063 рік нашої ери